Међузонски турнир 1976. (Бил) је један од два међузонска турнира одржана 1976. (други је одржан у Манили), и одигран је од 11. јула до 7. августа. 

Просечан рејтинг је био 2538, односно турнир је био 12. категорије. Три победника су имала право да учествују на мечевима кандидата 1977/78.

Бент Ларсен је победио на, а Петросијан, Портиш и Таљ су поделили друго место. Али како само три играча из Била могла су да се пласирају у мечеве кандидата 1977.године био је потребно да се одигра додатни турнир-меч ове троице за пласм. Турнир је два пута одлаган због болести Петросијана и Портиша, а када је коначно почео, надали су се да ће се завршити пре Конгреса ФИДЕ у Хаифи (6-9. новембар 1976. год.) и жреба кандидата. 

Меч-турнир је одржан у вили Мирабело у Варезеу, око 55 км северно од Милана (Италија), близу границе са Швајцарском.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ Међузонски турнир Бил, 11.07. - 06.08. 1976 год.
|-
! № !! Учесник !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Бодови
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2625 ||  || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2635 || 1 ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 12 
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2625 || 0 || ½ ||  || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 12 
|-
| 4 || align=left| || 2615 || ½ || ½ || 1 ||  || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 12 
|-
| 5 || align=left| || 2580 || ½ || ½ || ½ || 1 ||  || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 11½ 
|-
| 6 || align=left| || 2540 || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 ||  || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 11½ 
|-
| 7 || align=left| || 2585 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 11½ 
|-
| 8 || align=left| || 2585 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ 
|-
| 9 || align=left| || 2490 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 ||  || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 10 
|-
| 10 || align=left| || 2620 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 10 
|-
| 11 || align=left| || 2615 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ ||  || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 10 
|-
| 12 || align=left| || 2505 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 9½ 
|-
| 13 || align=left| || 2540 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ ||  || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 9 
|-
| 14 || align=left| || 2480 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || - || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 9 
|-
| 15 || align=left| || 2530 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 9 
|-
| 16 || align=left| || 2480 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || 1 || 8½ 
|-
| 17 || align=left| || 2525 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ ||  || ½ || ½ || 1 || 8 
|-
| 18 || align=left| || 2380 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ ||  || 1 || ½ || 6 
|-
| 19 || align=left| || 2420 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 ||  || 1 || 5 
|-
| 20 || align=left| || 2385 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 ||  || 2½  
|}

Додатни меч-турнир, Варесе, Италија, 09.-24.10. 1976. год.https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=83387

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 112, 543. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

 Партије на сајту pgnmentor.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Швајцарској
Шах у 1976.